Ха́рли () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Харли, Джон Брайан (1932—1991) — британский географ, картограф и историк картографии.
 Харли, Маркус (1883—1941) — американский велогонщик.
 Харли, Роберт (1661—1724) — английский политический деятель.
 Харли, Стив (род. 1951) — английский рок-музыкант, певец и автор песен.
 Харли, Тревор (род. 1958) — английский психолог, специализирующийся на психолингвистике.
 Харли, Эдвин (род. ?) — новозеландский кёрлингист и тренер.

Топоним 
 Остров Харли — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Харли-стрит — улица в Лондоне (Великобритания).

См. также 
 Харли-Дэвидсон — американский производитель мотоциклов.

Примечания